Fish steht für:
 ein Anfänger beim Pokerspiel, siehe Liste von Pokerbegriffen
 Fish (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Fish (Kryptologie), englischer Deckname für deutsche Fernschreibverschlüsselungssysteme im Zweiten Weltkrieg
 Fish (Sänger) (* 1958), schottischer Rocksänger und Schauspieler
 Fish (Shell), eine Computer Eingabe-Schnittstelle
 Fish!, Computerspiel
 Fish Islands, Inselgruppe vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel

Fish ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Fish (1870–1936), US-amerikanischer Serienmörder
 Bobby Fish (* 1976), amerikanischer Wrestler
 Eric Fish (* 1969), deutscher Rock-Sänger
 Erik Fish (* 1952), kanadischer Schwimmer
 Fred Fish (1952–2007), US-amerikanischer Programmierer
 Gennadij Fish (* 1973), deutsch-ukrainischer Schachgroßmeister
 George Fish (1895–1977), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler und Urologe
 Ginger Fish (* 1965), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Graeme Fish (* 1997), kanadischer Eisschnellläufer

 Mardy Fish (* 1981), US-amerikanischer Tennisspieler
 Maree Fish (* 1963), australische Hockeyspielerin
 Mark Fish (* 1974), südafrikanischer Fußballspieler
 Mildred Harnack-Fish (1902–1943), amerikanisch-deutsche Literaturwissenschaftlerin, Übersetzerin und Widerstandskämpferin
 Nicholas Fish (1758–1833), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Offizier und Politiker
 Nino Fish (* 1989), geborener Nino Fischer, deutsch-französischer DJ, Musikproduzent
 Rhiannon Fish (* 1991), australische Schauspielerin
 Robert L. Fish (Pseudonym Robert L. Pike; 1912–1981), US-amerikanischer Krimi-Autor
 Samantha Fish (* 1989), US-amerikanische Bluesgitarristin und Sängerin
 Simon Fish († 1531), englischer Reformator
 Stanley Fish (* 1938), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler
 Will Fish (* 2003), englischer Fußballspieler

FISH steht für:
 Festival im Stadthafen (FiSH), Festival im Stadthafen, Kurzfilmfestival Rostock
 Fish (Kryptologie)
 FISH (Protokoll), ein Netzwerkprotokoll
 Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung, ein Verfahren zum Nachweis von Chromosomenaberrationen

Siehe auch:

 Fisch
 Fysh
 Big Fish (Begriffsklärung)
 Fish River
 Little Fish
 Fish Pool
 Fiche

Abkürzung